Mariani kan syfta på

Personer 
 Camillo Mariani (1567–1611), italiensk konstnär
 Carlo Maria Mariani (1931–2021), italiensk målare

Platser 
 Mariāni, stad i Indien